BioMed Central, editorial especialitzada en revistes científiques amb seu al Regne Unit
 Business Model Canvas, o «quadre de model de negoci», plantilla de gestió estratègica per al desenvolupament de nous models de negoci o documentar els ja existents
 Congrés Musulmà de Birmània (del seu nom en anglès Burma Muslim Congress), partit polític històric de Birmània
 British Mountaineering Council, federació d'entitats vinculades al muntanyisme del Regne Unit
 BMC Software (de l'acrònim dels fundadors Boulette, Moore & Cloer), empresa creadora de programari dels Estats Units
 B-Movie Central, lloc web especialitzat en la història del cinema de sèrie B
 British Motor Corporation, empresa fabricant d'automòbils del Regne Unit
 BMC Switzerland (de l'acrònim en anglès de Bicycle Manufacturing Company), empresa fabricant de bicicletes de Suïssa
 BMC Racing Team (de l'acrònim de l'empresa anterior), equip ciclista dels Estats Units
 BMC Development Team (de l'acrònim de l'empresa anterior), equip ciclista amateur dels Estats Units
 Amplatz-BMC (de l'acrònim de l'empresa anterior), equip ciclista d'Àustria
 Domini BMC (de l'acrònim en anglès de Bacterial Microcompartment), domini proteic implicat en el microcompartiment bacterià
 Codificació Manchester diferencial (del seu nom en anglès Biphase Mark Code), codificació de senyal digital per a telecomunicacions
 Baseboard Management Controller, microcontrolador que forma part de la placa mare i gestiona la connexió entre el sistema operatiu i el programari